Heracleum idae är en flockblommig växtart som beskrevs av Kulieva. Heracleum idae ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
idae